Зеэви — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зеэви, Ариэль (род. 1977) — израильский дзюдоист, призёр Олимпийских игр, многократный чемпион Европы.
 Зеэви, Рехавам (1926—2001) — израильский политик, генерал-майор запаса, основатель и председатель правой партии «Моледет».